Dampfe kann bedeuten:

 Dampfbierbrauerei Essen-Borbeck
 Elektrische Zigarette